Briers ist der Familienname folgender Personen;

 Daniel de Briers †1633, deutscher Diamantengroßhändler
 Lee Briers (* 1978), walisischer Rugby-League-Spieler 
 Lucy Briers (* 1967), britische Theater- und Filmschauspielerin
 Richard Briers (1934–2013), britischer Schauspieler
 Theuns Briers (1929–2018), südafrikanischer Rugby-Union-Spieler

Siehe auch:
 Brier